Казахи в Исламском государстве — участие казахов в боевых действиях на стороне Исламского государства. По информации от представителей властей Казахстана на конец 2014 года, их численность достигала 300 человек.

Большинство мусульман Казахстана исповедует суннитский ислам ханафитского мазхаба.

Информационное воздействие ИГ 

В 2013 году появилось видео, в котором показали около 150 казахов с семьями. В нём говорилось об их жизни в общине, предположительно, около Алеппо. Мужчины на казахском языке призывали «следовать пути Аллаха и совершить джихад». В ноябре 2014 года медиацентр Исламского государства «Аль-Хаят» опубликовал видео с боевой подготовкой детей, говорящих на казахском языке. Дети были вооружены автоматами, один из мальчиков сказал, что он станет муджахидом и будет «резать неверных». По-казахски он употребляет слово «бауыздаймыз», которое у казахов означает «зарезать скот». Фото с этими детьми также появилось в пятом номере журнала «Дабик».

В публикации американской неправительственной организации Jamestown Foundation говорится, что на этих видео представлены разные группы казахов, это может свидетельствовать о смерти мужчин из первой группы, а дети на втором видео — сироты. По мнению автора, казахи, прибывающие в Исламское государство, имеют небольшой боевой опыт, и их используют в качестве «пушечного мяса». Большинство из казахов не является опытными бойцами, как чеченцы или ливийские участники гражданской войны, это «обычные» люди, которые втянулись в джихад после изучения исламских сайтов, общения с непрофессиональными имамами в нерегулируемых мечетях Казахстана или после обучения в салафитских учебных заведениях за границей. Казахстанский политолог Ерлан Карин считает второе видео от ИГ манипулятивным, содержащим старые видеокадры и снятым с целью создать ощущение прихода свежих сил.

В марте 2016 года медиацентр ИГ Furat Media опубликовал очередное видео, в котором показали учителя русского языка из Южно-Казахстанской области, переехавшего в ИГ с женой и детьми. На видео президента Нурсултана Назарбаева называют «кафиром», а Казахстан — «Кафирстаном». Специалист по исламу Уран Ботобеков пишет, что ИГ после больших потерь в 2016 году сменило стратегию привлечения бойцов из Центральной Азии: видео теперь фокусируются не на жестокости и угрозах вернуться в свои государства и установить там шариат, а на «семейных ценностях» — людей призывают эмигрировать в ИГ с семьями и «защищать халифат». Новые видео ИГ подчёркивают дух товарищества, социальную справедливость, возможность воспитания детей в соответствии с исламскими нормами, мирную жизнь, примеры взаимопомощи. Сотрудник Брукингского института отмечает, что институт семьи высоко ценится в традиционном центральноазиатском обществе, поэтому ИГ учитывает местную специфику.

Ерлан Карин предполагает, что исполнители теракта в Актобе в июне 2016 года действовали под воздействием призывов ИГ.

Оценки численности 
Политолог Ерлан Карин в сентябре 2014 года оценивал численность казахов в ИГ примерно в 250 человек. Их средний возраст около 30 лет, у большинства из них есть семьи с детьми, высшее образование и относительно стабильная работа. Это религиозные люди, они соблюдают исламские традиции.

Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нуртай Абыкаев в ноябре 2014 года заявил, что более 300 боевиков из Казахстана создали в ИГ боевой отряд «Казахский жамагат», в их числе 150 женщин.

См. также 
 Уйгуры в Исламском государстве

Примечания

Ссылки 
 «Наши люди на чужой войне»: Казахи воюют на стороне Исламского государства. Доклад Ерлана Карина (видео)

Исламское государство